Rothschild steht für:
 Rothschild (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rothschild (Familie), ursprünglich deutsche, internationale Bankiersdynastie
 Stammliste der Familie Rothschild

Unternehmen:
 Banque Privée Edmond de Rothschild, Schweizer Bank mit Sitz in Genf
 Rothschild Bank (Zürich), Schweizer Bank mit Sitz in Zürich
 Rothschild Frères, ehemalige französische Bank mit Sitz in Paris
 J. Rothschild & Fils, ehemaliges französisches Karosseriebauunternehmen
 M. A. Rothschild & Söhne, Stammhaus der Rothschilds
 N M Rothschild & Sons, britische Bank mit Sitz in London
 Rothschild & Co (bis September 2015 Paris Orléans SA), französische Finanzholding
 S. M. v. Rothschild, ehemalige Bank in Wien

Geografische Objekte:
 Rothschild (Wisconsin), US-amerikanische Gemeinde
 Rothschild-Insel, antarktische Insel

Siehe auch:
 Château Lafite-Rothschild
 Château Mouton-Rothschild
 Die Rothschilds (1940)